Малый Казес — деревня в Шарканском районе Удмуртии. Входит в состав муниципального образования «Мишкинское».

Расположена на реке Казеска примерно в 10 км к югу от Шаркана и в 55 км к северо-востоку от Ижевска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарканского района